Яконо — фамилия. Известные носители:

 Яконо, Пол (род. 1988) — американский актёр.
 Яконо, Франк (род. 1966) — французский пловец, многократный чемпион Франции в плавании вольным стилем.